W eliminacjach strefy UEFA na Igrzyska XXIII Olimpiady wzięły udział reprezentacje narodowe z 19 europejskich federacji krajowych (początkowo zgłosiło się ich 20), które walczyły o 4 miejsca dające prawo występu w turnieju podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1984 w Los Angeles - piąte miejsce zarezerwowana miała reprezentacja Czechosłowacji (obrońcy złotych medali z poprzednich igrzysk).

Drużyny podzielone zostały na 4 grupy, z czego dwie pierwsze składały się z 5 drużyn, trzecia z 4, natomiast czwarta z 6 drużyn. Cykl meczów poprowadzony został według modelu dwurundowego "każdy z każdym - mecz i rewanż". Rywalizacja w ostatniej, najliczniejszej grupie podzielona została na dwie podgrupy po trzy zespoły - triumfatorzy podgrup zmierzyli się ze sobą w dwumeczu o awans. Rywalizacja w grupie trzeciej poprzedzona została dwumeczem preeliminacyjnym między Holandią i Liechtensteinem. 

Awans na turniej wywalczyły najlepsze zespoły poszczególnych grup: Związek Radziecki, Niemcy Wschodnie, Jugosławia oraz Francja.

Ostatecznie spośród wszystkich zakwalifikowanych zespołów do Stanów Zjednoczonych poleciały jedynie drużyny Jugosławii i Francji. Związek Radziecki, Niemcy Wschodnie, a także broniąca tytułu Czechosłowacja zbojkotowały rywalizację olimpijską w Los Angeles. W związku z takim obrotem spraw, szansę na udział w turnieju otrzymały: Norwegia (w miejsce Związku Radzieckiego), Niemcy Zachodnie (w miejsce Niemiec Wschodnich) oraz Włochy (w miejsce Czechosłowacji).

Mecze

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3 

Preeliminacje

Faza grupowa

Grupa 4 

Podgrupa A

Podgrupa B

Finały

Linki zewnętrzne 

 Games of the XXIII. Olympiad Football Qualifying Tournament - rsssf.com

1983 w piłce nożnej
1984 w piłce nożnej
Piłka nożna na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1984